Název Kopanický potok má více vodních toků:

 Kopanický potok (přítok Hlavinky) – pravostranný přítok Hlavinky na Slovensku v okrese Topoľčany
 Kopanický potok (přítok Hronu) – pravostranný přítok Hronu  na Slovensku v okrese Brezno
 Kopanický potok (přítok Kováčovského potoka) – levostranný přítok Kováčovského potoka na Slovensku v okrese Zvolen